The Survivor (1981), een Australische horrorfilm van David Hemmings
The Survivor (1998), een Amerikaanse actiefilm van Nick Davis
The Survivor (2021), een Amerikaanse biografische dramafilm van Barry Levinson